GLD steht für:
 German Labour Delegation
 Gleitender Durchschnittspreis
 Goodland Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Goodland (Kansas), Sherman County (Kansas), Kansas

gld steht für:
 Nanaiisch (ISO-639-3-Code), Sprache der Nanaien

Abkürzung